1Z steht für:
 Chevrolet 1Z, ein PKW-Modell
 Sabre Pacific, IATA-Code der australischen Fluggesellschaft
 Škoda Octavia II, die zweite Generation des PKW-Modells

1Z